Никелин — сплав меди (65-67 % Cu) с никелем (25-35 % Ni) с примесями марганца (0,4-0,6 % Mn), железа и цинка. Характеризуется большим электрическим сопротивлением, которое незначительно изменяется с температурой, и стойкостью против коррозии.
В последнее время никелин заменяется другими более дешёвыми сплавами (с меньшим содержанием никеля).

Удельное электрическое сопротивление 0,4*10^-6 Ом·м.

Температурный коэффициент электрического сопротивления никелина α = 0,1·10−3 K−1 в интервале 0-100 °C.

Применение 
 В электроизмерительной аппаратуре (Реостаты).
 Монеты

Сплавы меди
Монетные металлы и сплавы